Nawal kan avse:

Nawâl El Saadâwi –  en kvinnlig egyptisk författare, läkare och politisk aktivist
Nawal El Moutawakel –  en kvinnlig marockansk före detta friidrottare
Nawal Mlanao – en kvinnlig komorisk musiker